St. Johns Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 St. Johns Township (Iowa)
 St. Johns Township (Minnesota)
 St. Johns Township (Missouri)
 St. Johns Township (North Carolina)

Siehe auch:
 St. John Township